Ralph Hippolyte, né le  à Port-au-Prince en Haïti, est un ancien athlète (lancer du poids et volley-ball) et entraîneur de volley-ball.

Enseignant en Méthodologie de l’entraînement à l'INSEP de 1998 à 2012, il est désormais consultant, intervenant dans les domaines du sport et de l'entreprise. 

Ralph Hippolyte est le cofondateur de l'approche ActionTypes® (ATA) - (avec Bertrand Théraulaz), une approche d'individualisation de la performance basée sur les préférences motrices et cognitives des individus. Il a également créé le concept des "motivations profondes" (en ). Ralph Hippolyte est ainsi à l'origine du concept de signature motrice.

Athlète 

Ralph Hippolyte commença sa carrière par l'athlétisme et plus particulièrement le lancer du poids. Il en est par ailleurs toujours  d'Haïti avec un jet à  réalisé en 1968.

Il devint ensuite joueur de volley-ball, réalisant l'ensemble de sa carrière aux États-Unis, dont notamment une année à l'université Pepperdine en Californie.

Entraîneur 

Ralph Hippolyte entraîna les clubs et sélections de volley-ball suivants :

 Université de Pennsylvanie (1976-1980)
 Nyköping (masculine et féminine) (1981-1983)
 Équipe de Suède de volley-ball (1981-1983)
 Équipe de France de volley-ball féminin (1983-1989)
 Équipe d'Angleterre (1990-1996)
 RC Villebon 91 (2001-2002)

Il fut également instructeur de la Fédération internationale de volley-ball de 1987 à 2001 et intervenant dans la formation des entraîneurs nationaux (Pays-Bas, Suisse, Grèce, États-Unis, Canada, etc.)

INSEP 

Ralph Hippolyte fut enseignant en  Méthodologie de l’Entraînement à l’Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) de 1998 à 2012.

En parallèle, il accompagne et conseille les cadres et les athlètes lors de grands championnats :
 Équipe de France de judo féminin – Lucie Décosse
 Équipe de France de sabre en étroite collaboration avec Christian Bauer
 Équipe de France de canoë slalom en étroite collaboration avec Sylvain Curinier
 Équipe de France de tir à la carabine
 Équipe de France de badminton
 Équipe de France de karaté

L’Approche ActionTypes® (ATA) 

Les bases de l'approche ActionTypes® (ATA) furent établies dès 1989 à la suite de la rencontre avec Bertrand Théraulaz (1984). L'approche ActionTypes® analyse l'organisation posturale et la manière de bouger des individus, principalement la part naturelle et inconsciente. La motricité de chacun révèle de façon fiable les coordinations préférées qui en sont à l’origine. ActionTypes® met en évidence que les préférences cognitives et les préférences motrices sont intimement liées et indissociables. Un  original a été créé afin de rendre compte des différentes coordinations rencontrées.

Les Motivations profondes () 

Les Motivations profondes, à l'image des profils ActionTypes® ont une origine physique ; elles se testent et se vérifient via des mouvements corporels individuels. Ralph Hippolyte enseigne et utilise ainsi les motivations profondes dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau et dans le coaching en entreprise. Elles proviennent des échanges réalisés avec un ami, Philippe Graf, praticien en Seïtai, fondé par Haruchika Noguchi, et de l'étude des divers écrits du Seïtai (Itsuo Tsuda, Mamine).

Consultant 

Depuis  quelques  années, Ralph Hippolyte fait désormais profiter les sportifs et dirigeants d’entreprises de ses recherches, ses connaissances et son expérience. Dans le domaine sportif, il est principalement intervenu auprès de :

 Laurent Gané et l'équipe des cyclistes sur piste (depuis 2015)
 Laurant Vila et les basketteurs de Pau Lacq Ortez (2015)
 Pôle Elite de kayak en ligne (depuis 2014)
 Lucie Decosse (2011-2012) - Championne Olympique de Judo
 Tony Estanguet (2009-2012) , kayakiste, Champion Olympique en 2012
 Émilie Fer (2009-2012) , kayakiste, Championne Olympique en 2012
 Christian Bauer, entraîneur des équipes nationales d’Escrime de France, Italie, Chine, Russie
 Équipe des Pays-Bas de volley-ball (1993-1996) - Championne Olympique en 1996
 École nationale d'équitation – IFCE (depuis 2007) Cadre Noir 
 Entraîneurs de l'Équipe d'Angleterre de cricket (depuis 2010)
 Équipe de rugby des Saracens (depuis 2012)

Dans le cadre de l’entreprise :

 CGI France
 Groupe Rémy Cointreau
 Les hypermarchés Carrefour
 Accor
 Audi France
 Caisse des dépôts et consignations
 Nike France

Conférencier 

Ralph Hippolyte intervient lors de nombreuses conférences autour du volleyball et du coaching en général :

 Championnat du monde de volley-ball masculin 1986 en France 
 Championnat du monde de volley-ball masculin 1995 en Grèce 
 Conférence de Montreux

Références

Liens externes 
  Portrait de Ralph Hippolyte entraineur de volley-ball sur canal INSEP
actiontypes.com
H & N

Entraîneur français de volley-ball
Naissance à Port-au-Prince
Naissance en février 1949